Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Робина Седерлинга резултатом 6-1, 7-6(7-1), 6-4. Освајањем турнира Федерер је комплетирао каријерни гренд слем.

Носиоци 

  Рафаел Надал (четврто коло)
  Роџер Федерер (победник)
  Енди Мари (четвртфиналиста)
  Новак Ђоковић (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфиналиста)
  Енди Родик (четврто коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Николај Давиденко (четвртфиналиста)
  Гаел Монфис (четвртфиналиста)
  Фернандо Гонзалез (полуфиналиста)
  Марин Чилић (четврто коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Џејмс Блејк (прво коло)
  Томи Робредо ''(четвртфиналиста)

<ol start="17">
 Станислас Вавринка ''(треће коло)
 Радек Штјепанек ''(треће коло)
 Томаш Бердих ''(прво коло)
 Марат Сафин ''(друго коло)
 Дмитриј Турсунов ''(прво коло)
 Марди Фиш ''(прво коло)
 Робин Седерлинг ''(финалиста)
 Јирген Мелцер ''(треће коло)
 Игор Андрејев ''(треће коло)
 Иво Карловић (прво коло)
 Рајнер Шитлер ''(прво коло)
 Фелисијано Лопез ''(друго коло)
 Филип Колшрајбер ''(четврто коло)
 Виктор Ханеску ''(четврто коло)
 Николас Алмагро ''(треће коло)
 Пол-Анри Матје ''(треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Ф. Гонзалез
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ј. Вањек
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Р. Машадо
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=2
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К. Влиген
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Гранољерс
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6<sup>2
| RD1-score05-5=1
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ж. Уана| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А. Сидоренко
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= М. Сафин
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= В. Ханеску
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С. Дарсис
| RD1-score10-1=6<sup>8
| RD1-score10-2=6<sup>5
| RD1-score10-3=6<sup>3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Јужни
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ж. Милер
| RD1-score12-1=62
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Д. Брандс
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=6<sup>11
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р. Кендрик
| RD1-score14-1=67
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=4
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= В. Одесник
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ж. Симон
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=4
| RD1-score16-5=6
| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Ф. Гонзалез
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Р. Машадо
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Ж. Уана
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5=10
| RD2-seed04=20
| RD2-team04= М. Сафин
| RD2-score04-1=6<sup>2
| RD2-score04-2=6<sup>4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=8
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= В. Ханеску
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Јужни
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=5
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р. Кендрик
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Ж. Симон
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=12
| RD3-team01= Ф. Гонзалез
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Ж. Уана
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= В. Ханеску
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Ж. Симон
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=2
| RD4-seed01=12
| RD4-team01= Ф. Гонзалез
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=30
| RD4-team02= В. Ханеску
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=2
}}

 Доња половина 
 Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Х. М. дел Потро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Љодра
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В. Троицки
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=64
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Л. Кубот
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т. Белучи
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4=r
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{nowrap| М. Васаљо Аргвељо}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ф. Фоњини
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=5
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= И. Андрејев
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=7
| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Д. Турсунов
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=1
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Клеман
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ф. Санторо
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Рохус
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Багдатис
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Х. Монако
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ж. Бенето
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=4
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Ж-В. Цонга
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Х. М. дел Потро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В. Троицки
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=0
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=7
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= И. Андрејев| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=5
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А. Клеман
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К. Рохус
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Х. Монако
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=68
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= Ж-В. Цонга
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=7
| RD3-seed01=5
| RD3-team01={{nowrap| Х. М. дел Потро}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= И. Андрејев
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=
| RD3-team03= К. Рохус
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= Ж-В. Цонга
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=5
| RD4-team01=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2009.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно